Edward Watkin – imprenditore e politico britannico
 Edward Ingram Watkin – scrittore e filosofo inglese